Низовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Низовское сельское поселение — входит в Вельский район, Архангельская область
 Низовское сельское поселение — входит в Гурьевский район, Калининградская область
 Низовское сельское поселение — входит в Ардатовский район, Мордовия
 Низовское сельское поселение — входит в Муромцевский район, Омская область